Жемыславль () — деревня в Беларуси в составе Субботникского сельсовета Ивьевского района Гродненской области. Население 456 человек (2009 год).

География 
Деревня расположена в 4 км к северу от центра сельсовета Субботников и в 22 км к северу от города Ивье. Деревня стоит на правом берегу реки Гавьи, около Жемыславля на реке сооружена плотина малой Жемыславльской ГЭС, образующая запруду. В 3 км к северу от Жемыславля проходит граница с Литвой, Жемыславль находится в приграничной зоне Республики Беларусь.

История 

Предполагается, что первым названием поселения было Петровщина, позднее имение называлось Кондратишки. Согласно административно-территориальной реформе середины XVI века поселение вошло в состав Ошмянского повета Виленского воеводства. Принадлежало семейству Зеновичей до 1587 года, когда они продали Кондратишки Стефану Роско. Затем имение принадлежало Швыковским, а с 1684 года — Жемлам, после чего сменило имя на Жемлаславль, а позднее — на Жемыславль.

В результате третьего раздела Речи Посполитой (1795) Жемыславль оказался в составе Российской империи, в Ошмянском уезде. В 1807 году имение приобрёл Якуб Уместовский, на протяжении XIX века род Уместовских ведёт в Жемыславле строительство усадьбы. Сын Якуба Казимир в 1828 году по сторонам деревянного усадебного дома построил два кирпичных флигеля с колонными портиками в стиле классицизма, амбар-ледник, оранжерею и манеж. Его жена Юзефа построила дворец (до 1877 года), архитектура которого является подражанием Лазенковскому дворцу в Варшаве. Автором проекта вероятно стал архитектор Леонард Маркони. В 1885 году при дворце была построена винокурня. В конце XIX века сын Казимира и Юзефы Владислав Уместовский отдал свою родовую усадьбу под научную базу Виленского университета. Во время первой мировой войны Жемыславль был оккупирован кайзеровской армией, немцы здесь открыли курорт.

После Советско-польской войны Жемыславль оказался в составе межвоенной Польской Республики, где был в составе Лидского повета Новогрудского воеводства. C 1939 году в составе БССР.

В середине XX века в Жемыславле была построена плотина на реке Гавья и начала работать малая ГЭС. В 2010 году ГЭС вновь начала работу после реконструкции, суммарная мощность составляет 120 кВ. В Жемыславльском дворце в советское время располагалось правление совхоза.

В 2000 году в Жемыславле была освящена католическая часовня Христа Царя.

Достопримечательности 
 Усадьба Уместовских
 Дворец, до 1877 года
 Амбар-ледник (1828?)
 Амбар, нач. XIX в.
 Винокурня, 1885 год
 Флигель левый, 1828 год
 Флигель правый XIX век?

Литература 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі/ Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) i iнш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 1999. — Т. 9:М-Пуд. ISBN 985-11-0141-9

Примечания

Ссылки 
 Жемыславль на сайте globus.tut.by 
 Жемыславль на сайте radzima.org 

Населённые пункты Ивьевского района